Cette page contient les pages d'homonymie de COB et Cob.

COB, sigle composé des trois lettres C, O et B, peut faire référence à :
 Commission des opérations de bourse, une ancienne institution française, devenue l'Autorité des marchés financiers (AMF) ;
 COB, un groupe d'acid-folk britannique formé dans les années 1970 dont le nom complet est Clive's Original Band ;
 Confrérie de l'Ordre de la Bretelle, une confréries d'étudiants et d'anciens étudiants fondé à Namur en 1988 ;
 Children of Bodom, un groupe de death metal/power metal mélodique finlandais ;
 Club olympique briochin, un club omnisports de Saint-Brieuc ;
 Comité olympique du Brésil ;
 .cob, un format de données de rendu 3D de  ;
 Centre Ouest Bretagne, un pôle d'équilibre territorial et rural ;
 , la fin de la journée de négociation sur les marchés financiers, le moment où la négociation s'arrête ;
 Chairman of the board, le président du conseil d'administration d'une société ;
 , une technologie de montage direct de circuits intégrés sans boîtier sur des cartes électroniques ou des lampes à LED ;

COB est un code qui peut faire référence à :
 Coolibah Airport, dans le Territoire du Nord, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

COB est une abréviation qui peut faire référence à :
 Commission bancaire ;
 Communauté de brigades dans la Gendarmerie.

cob est un nom qui peut faite référence à :
 cob, un cheval de taille moyenne, attelé ou monté, parmi lesquels le cob normand et le cob anglais ;
 cob, le nom d'un bovidé ressemblant à une antilope ;
 cob, le nom d'une technique de construction à base d'argile, de sable et de paille (bauge).

Code IATA des aéroports